Тит Манлий Торкват (Titus Manlius Torquatus) e име на консули на Римската република от gens Манлии.

 Тит Манлий Империоз Торкват, син на Луций, консул 347, 344 и 340 пр.н.е.
 Тит Манлий Торкват, син на Тит, консул 299 пр.н.е.
 Тит Манлий Торкват, син на Тит, консул 235 и 224 пр.н.е.
 Тит Манлий Торкват, консул 165 пр.н.е.